Флорево — название населённых пунктов в России:

 Флорево — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Флорево — деревня в Порховском районе Псковской области.